Брежинский — польская фамилия. 

Известные носители:
 Брежинский, Ананий Иванович — действительный статский советник, вице-губернатор Калишской губернии.
 Брежинский, Андрей Петрович — русский поэт.
 Брежинский, Семён Петрович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 2823; 20 февраля 1814.
 Брежинский, Михаил Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4814; 25 декабря 1833.